Aunque al principio las cifras oficiales llegaron a contar 202 asesinados en los atentados del 11 de marzo, el análisis posterior de los restos mortales redujo este número hasta 192. 

En homenaje a las víctimas mortales se construyó el Bosque del Recuerdo.

Los familiares de los fallecidos recibirán un total de 76.400.000 euros en concepto de indemnización. Así, se ha fijado una cifra orientativa de 400.000 euros que recibirán las familias por fallecido tanto en los atentados del 11-M como en la explosión del siguiente 3 de abril en Leganés, en referencia al GEO Francisco Javier Torronteras.

En función del lugar 

Fueron asesinados:
 68 en la estación de El Pozo
 64 junto a la calle de Téllez
 34 en la estación de Atocha
 16 en la estación de Santa Eugenia

Los restantes murieron en los hospitales.

El 3 de abril murió un agente del GEO cuando asaltaban el piso de los terroristas en Leganés.

Los heridos 

Según la estadísticas oficiales y fuentes médicas resultaron heridas entre 1.900 y 2.050 personas, de las cuales 90 se encontraban en situación crítica. La discrepancia en las cifras de heridos se debe a que algunas estadísticas incluyen los pacientes atendidos después de las primeras 24 horas y otras no. Los pacientes fueron trasladados en distintos medios de transporte, que incluyeron ambulancias, coches de policía, coches de bomberos y otros vehículos públicos o privados, a 15 hospitales de la región. La cantidad de recursos que se activaron durante la mañana del día 11 de marzo no tiene precedentes en España: participaron en la evacuación y asistencia de los heridos más de 70.000 trabajadores del sistema público de Salud, 290 ambulancias y cientos de agentes de la policía y miembros del cuerpo de bomberos. La mayor parte de los heridos fueron trasladados por los dos servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid (SAMUR y SUMMA) o acudieron por sus propios medios a los dos hospitales públicos más cercanos a los lugares del atentado, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital 12 de Octubre, que recibieron 312 y 242 heridos respectivamente. Otros hospitales que participaron en la asistencia a las víctimas fueron: Hospital Clínico San Carlos, Hospital de La Princesa, Hospital de La Paz, el Hospital Fundación de Alcorcón, Hospital pediátrico Niño Jesús, Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Central de la Defensa. Los primeros pacientes registrados en los hospitales Gregorio Marañón y 12 de octubre llegaron a las 07:59 horas. La hora temprana a la que se produjeron los atentados permitió la activación de los Planes de Emergencia para Catástrofes, ya que la actividad diaria normal no había comenzado, lo que hizo posible el aplazamiento de todas las intervenciones no urgentes y la reestructuración de las áreas de emergencia, cuidados intensivos y cirugía.

Con relación a los heridos la cantidad orientativa se ha fijado por el juez en 200.000 euros. Los 1.755 heridos en el atentado del 11-M serán beneficiarios de un total de 351 millones de euros. En la explosión de Leganés, la cifra estimada que recibirán los dieciocho heridos es de 3.600.000 euros.

Algunas listas no cuentan a Nicolás Jiménez Morán, un bebé nacido dos meses después del atentado que falleció a los dos días como consecuencia de las heridas sufridas por la madre en los atentados.

Francisco Javier Torronteras Gadea (español de 42 años), miembro del Grupo Especial de Operaciones fue asesinado en la explosión en la que se suicidaron el 3 de abril del mismo año en Leganés algunos de los autores de los atentados.

El Bosque del Recuerdo, inaugurado en 2005, tiene 192 árboles porque cuentan a estas dos víctimas.

En 2014 murió otra víctima de los atentados, tras pasar diez años en coma.

Véase también 
 Atentados del 11 de marzo de 2004
 Anexo:Fallecidos en los atentados del 11 de marzo de 2004

Referencias

Enlaces externos 
 Lista de asesinados
 Vidas rotas (El País)

Atentados del 11 de marzo de 2004
Víctimas del terrorismo en España
Atentados del terrorismo islámico en la década de 2000